STARS o S.T.A.R.S. son acrónimos que pueden referirse a los siguientes términos:

 STARS (Fulton surface-to-air recovery system; en español, sistema Fulton de recuperación tierra-aire), sistema aéreo de evacuación de personas usado por la CIA.
 S.T.A.R.S. (Special Tactics And Rescue Service), organización ficticia de la franquicia de videojuegos Resident Evil.